Seznam vítězů švýcarské fotbalové ligy uvádí mužstva, která se v jednotlivých ročnících švýcarské fotbalové ligy umístila na prvních třech místech.

Odkazy

Reference 

Fotbal ve Švýcarsku